Bartal György, id. (1785–1865) jogtörténész, jogász, az MTA tagja
Bartal György, ifj. (1820–1875) politikus